

Geografia 
 Ece – antico nome di Troia in provincia di Foggia (Italia)

Sigle 
 Economic Commission for Europe – Commissione economica per l'Europa, che riporta al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
 External combustion engine – motore a combustione esterna

Informatica 
 ECE (Escenic Content Engine) – estensione di un sistema di gestione dei contenuti usato da alcune testate giornalistiche online come The Times e The Independent.